Raymond kan syfta på:

 Raymond - Ett innovativt Svenskt Solcellsbolag

Alla älskar Raymond – en amerikansk sitcom som producerades mellan 1996 och 2005
Raymond & Maria – en svensk popgrupp
 Raymond (namn) – ett namn

Geografi

Frankrike 

 Raymond, Cher, departementet Cher i regionen Centre-Val de Loire,

Kanada 

 Raymond, Alberta, ort,

USA 

 Raymond, Illinois, ort, Montgomery County, 
 Raymond, Mississippi, countyhuvudort, Hinds County, 
 Raymond, Iowa, ort, Black Hawk County, 
 Raymond, Maine, ort, Cumberland County, 
 Raymond, Minnesota, ort, Kandiyohi County, 
 Raymond, Nebraska, ort, Lancaster County, 
 Raymond, New Hampshire, ort, Rockingham County, 
 Raymond, Ohio, ort, Union County, 
 Raymond (gruva), Utah, Juab County, 
 Raymond, Washington, ort, Pacific County, 
 Raymond, Kansas

Se även
 Saint-Raymond

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar